Le terme Coupe Coloniale peut désigner :

Un événement sportif de rugby à XIII
Un événement sportif de rugby à XV
Un événement sportif de hockey sur glace